Samek, polskie nazwisko.

Osoby noszące to nazwisko:
 Jan Samek (1930-2007), historyk
 Jan Samek (1937-1991), pilot, modelarz
 Elżbieta Samek-Czapla – polska artystka i architektka

Polskie nazwiska